Józefów – gmina miejska w pow. otwockim, woj. mazowieckim
 gmina Józefów – gmina miejsko-wiejska w pow. biłgorajskim, woj. lubelskim
 gmina Józefów nad Wisłą (do końca 2003 r. jako gmina Józefów) – gmina wiejska w pow. opolskim, woj. lubelskim
 gmina Józefów – dawna gmina wiejska w pow. warszawskim/miejsko-uzdrowiskowym Otwock, woj. warszawskim